Eerste divisie (mannenhandbal) 1983/84
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1983/84